Het Corus-toernooi 2000 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee van 14 t/m 30 januari 2000. Het werd gewonnen door Garri Kasparov

Eindstand

Externe links 

 Alle uitslagen van 2000 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2000